James Thompson (ur. 26 kwietnia 1974 w Yorku) – brytyjski kierowca wyścigowy, obecnie kierowca zespołu LADA Sport Lukoil w serii World Touring Car Championship. Dwukrotny mistrz British Touring Car Championship (w latach 2002 oraz 2004).

Starty

Bibliografia 
 driverdb.com - James Thompson

Urodzeni w 1974
Kierowcy Scandinavian Touring Car Championship
Brytyjscy kierowcy European Touring Car Cup
Kierowcy Super Tourenwagen Cup
Brytyjscy kierowcy British Touring Car Championship
Brytyjscy kierowcy World Touring Car Championship
Brytyjscy kierowcy Deutsche Tourenwagen Masters
Brytyjscy kierowcy V8 Supercars
Brytyjscy kierowcy European Touring Car Championship